La Primera División 1948-1949 è stata la 18ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputata tra il 12 settembre 1948 e il 17 aprile 1949 e concluso con la vittoria del , al suo quarto titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato César Rodríguez Álvarez (Barcellona) con 28 reti.

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Spagna e invitata alla Coppa Latina 1949.
      Retrocesse in Segunda División 1949-1950.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Barcellona, Valencia (16)
 Minor numero di sconfitte: Barcellona (5)
 Migliore attacco: Valencia (78 reti segnate)
 Miglior difesa: Atletico Madrid (32 reti subite)
 Miglior differenza reti: Valencia (+31)
 Maggior numero di pareggi: Barcellona, Alcoyano (5)
 Minor numero di pareggi: Siviglia (1)
 Maggior numero di sconfitte: Sabadell (18)
 Minor numero di vittorie: Sabadell (5)
 Peggior attacco: Alcoyano (30 reti segnate)
 Peggior difesa: Sabadell (81 reti subite)
 Peggior differenza reti: Sabadell (-38)

Note

Voci correlate
Coppa del Generalísimo 1948-1949
Segunda División spagnola 1948-1949

Collegamenti esterni

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
1948-1949